Коско́вская Го́рка — деревня в составе сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области. До 2005 г. административный центр Косковско-Горского сельского округа. Находится в 14 км к северу от Рамешек на шоссе «Рамешки — Максатиха», в 78 км от Твери.

К январю 1999 г. в деревне — 78 домов, 178 постоянных жителей; 8 домов принадлежат дачникам.

В деревне — отделение связи, магазин, медпункт, неполная средняя школа, дом культуры, библиотека; ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Надежда“»; ТОО «Горский» (мясное и молочное животноводство).

Примечания

Источники 
 Рамешковский район: Населённые пункты. Тверь: Альба, 2001. С. 557—559.
  // Энциклопедический справочник «Тверская область»: Мультимедийное издание.

Населённые пункты Рамешковского района